Die LFA-Saison 2023 ist die siebte Saison der Liga de Fútbol Americano Profesional (LFA), einer professionellen American-Football-Liga in Mexiko. Die Spielzeit ist die erste nach der Einstellung des Spielbetriebs der konkurrierenden Liga FAM. Drei ehemalige FAM-Teams wechselten in die LFA, die damit auf zehn Mannschaften erweitert wurde.

Die Saison begann am 3. März 2023 und endet mit dem Finale, dem Tazon México VI in Chihuahua am 10. Juni 2023.

Modus 
Die zehn Mannschaften spielen in der regulären Saison je zehn Spiele. Dabei spielt jede Mannschaft gegen acht Mannschaften je ein Mal, gegen eine Mannschaft, Rivale genannt, zwei Mal. Die ersten sechs der regulären Saison qualifizieren sich für die Play-Offs, die ersten beiden direkt fürs Halbfinale.

Teilnehmer 

Aus der aufgelösten FAM wurden der letzte FAM-Meister Rojos CDMX unter dem Namen Reds, die Jefes de Ciudad Juárez sowie die Caudillos de Chihuahua in die LFA integriert. Der bereits im Mai 2022 angekündigte Einstieg der Rarámuris aus Chihuahua wurde dagegen verschoben.

Reguläre Saison

Kreuztabelle 

 Spiele der Rivalen

Tabelle 

Legende:

, .

Abkürzungen:

Spiele, Siege, Niederlagen, SQ Siegquote, P+ erzielte Punkte, P− gegnerische Punkte

Playoffs

Weblink 

 Website der LFA

Einzelnachweise 

American-Football-Saison 2023
2023